Art:
 Rush (grup musical), grup musical canadenc
 Rush (sèrie), sèrie de televisió australiana de 2008
 Rush (pel·lícula del 1991), dirigida per Lili Fini Zanuck i interpretada per Jennifer Jason Leigh i Jason Patric
 Rush (pel·lícula del 2013), dirigida per Ron Howard
 Toponímia:
 Rush (Colorado), localitat estatunidenca
 Rush (Kentucky), localitat estatunidenca
 Rush (Nova York), localitat estatunidenca
 Rush Center, localitat estatunidenca de Kansas
 Rush City, localitat estatunidenca de Minnesota
 Rush Hill, localitat estatunidenca de Missouri
 Rush Valley, localitat estatunidenca de Utah
 Rush (Irlanda), localitat de Fingal, al comtat de Dublín
 Biografies:
 Dj Rush (1970), discjòquei estatunidenc
 Barbara Rush (1927), actriu estatunidenca
 Geoffrey Rush (1951), actor australià
 Ian Rush (1961), futbolista gal·lès
 Otis Rush (1935–2018), músic estatunidenc